Prima TV ist der Name mehrerer Fernsehsender:

 Prima TV (Rumänien)
 Prima TV (Tschechien)